Sienne ist: 

 ein französischer Küstenfluss in der Normandie, siehe Sienne (Fluss)
 die französische Form des Begriffes Siena, siehe Siena (Begriffsklärung)